Ілюзіонізм (шоу) — вид циркового мистецтва, сутність якого полягає в тому, що актор за допомогою спеціальної апаратури, приладів та особливої спритності рук, швидкості та точності рухів викликає у глядачів обманливі зорові та слухові враження.
 Ілюзіонізм — ідеалістичне філософське переконання, по якому зовнішній світ є ілюзією, реально не існуючим явищем.
 Ілюзіонізм особистості — філософсько-психологічна концепція маніпулятивного поведінки, блефу. Активно висвітлюється в роботах російських психологів, наприклад Р. Р. Гаріфулліна.
 Ілюзіонізм — (від латинського illusio — обман, насмішка) імітація видимого світу в творах образотворчого мистецтва, створення враження реально існуючих предметів і простору.
 Ілюзіонізм (мистецтво) —художня традиція, спосіб точного зображення предметів фізичного світу так ніби вони поділяють фізичний простір із спостерігачем.

Див. також 
 Ілюзіоніст (значення)
 Брати Сафронови

Посилання